Корлики — село в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.
 Корлики — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.